Kavak bezeichnet:

 Kavak (Sivas), ein Dorf in der türkischen Provinz Sivas
 Kavak (Samsun), eine Stadt und den dazugehörigen Bezirk in der türkischen Provinz Samsun
 Kavak (Tekirdağ), Fluss in der türkischen Provinz Tekirdağ, mündet in die Bucht von Saros

Kavak ist der Familienname von
 Erhan Kavak (* 1987), Schweizer Fußballspieler